Of Thee I Sing est une comédie musicale satirique de George et Ira Gershwin, créée à Broadway en 1931 ;
Of Thee I Sing est un téléfilm musical américain de Roger Beatty, Dick Hall et Dave Powers, diffusé en 1972, adaptation de la comédie musicale précédente.